Live in Tokyo  – album di Miriam Makeba del 1968
 Live in Tokyo  – album dei Weather Report del 1972
Live in Tokyo  – album della big band The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra del 1974
 Live in Tokyo  – album degli Amazing Blondel del 1977
 Live in Tokyo  – album di Art Farmer del 1977
 Live in Tokyo  – album dei Public Image Ltd. del 1983
 Images and Words: Live in Tokyo  – video dei Dream Theater del 1993
 Live in Tokyo  – album degli Sleeze Beez del 1995
 Live in Tokyo  – album di Gigliola Cinquetti del 1996
 Live in Tokyo  – album dei No Fun at All del 1999
 Live in Tokyo  – album dei Wig Wam del 2007
 Live in Tokyo  – album dei Fall Out Boy del 2013
 Live in Tokyo  – album dei Maxophone del 2013